Coelotes caudatus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Agelenidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Liban.

Publication originale 
 de Blauwe, 1973 : Révision de la famille des Agelenidae (Araneae) de la région méditerranéenne. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, , , .

Liens externes

Notes et références 

Agelenidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Liban